La saison 1941-1942 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1941-1942

Calendrier de la Division Honneur

Calendriers de la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe A:
L'ESZ: Étoile Sportive Zéralda.
L'USC: Union Sportive Castiglione. 
L'ROC: RO Chiffalo. 
L'RCK: Racing Club Koléa
L'ASD: Association Sportive Douéra. 
L'ECS: Etoile Césarienne Sportive (Cherchell).

 Calendrier  div. Groupe B:
L'FCK: Football Club Kouba. 
L'CAP: Club Athlétic du Paté.
L'USP: Union Sportive Palestro 
L'SCA: Sporting Club Algérois 
LA'JSII: Jeunesse Sportive Issersville-les-Issers.
L'OMR: Olympique Montplaisir-Ruisseau.

 Calendrier  div. Groupe C:
L'USMMC: USM Maison-Carrée 
L'USMA: USM Alger 
L'PTTA: Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'ASR: Association Sportive Rivet 
L'USAT: Association Sportive Ain Taya 
L'ASR:Association Sportive Rovigo
L'RCF:Racing Club Fondouk  
L'USA: Union Sportive Aumale.

Calendriers de la Troisième Division

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 

         
    
        
    

 Source

Palmarès de la Première Division 

 Source

Palmarès de la Deuxième Division

Palmarès de la Troisième Division

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1941-1942
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1941-1942
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
1941 en Algérie
1942 en Algérie